Kamenar peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Каменар) :
Kamenar, village bulgare de l'obchtina de Pomorié, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Kamenar, village bulgare de l'obchtina de Loznitsa, situé dans l'oblast de Razgrad ;
Kamenar, village bulgare de l'obchtina de Varna, situé dans l'oblast de Varna.

Ľuboš Kamenár, joueur de football slovaque.